Końska (Konská) – część czeskiego miasta Trzyniec
 Końska (Konská) – wieś na Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz
 Konská – wieś na Słowacji, w powiecie Żylina